Canada
 Strathcona – centro abitato dell'Alberta
 Strathcona – centro abitato dell'Ontario
Stati Uniti d'America
 Strathcona – centro abitato del Minnesota